Джон Гріндер, Джон Грі́ндер (John Grinder, нар. 10 січня 1940 року в Детройті) — американський лінгвіст, автор та спікер.
 Гріндер для марихуани, Млинок для марихуани, розм. ґриндер, ґріндер (англ. herb grinder — «млинок для трави», чи просто grinder) — машинка для подрібнення тютюну та сумішей.
 Гріндер, або Шліфувальний верстат (англ. Die grinder) — це ручні електроінструменти, які використовуються для шліфування, хонінгування, полірування або механічної обробки матеріалу (зазвичай металу, а також пластику або дерева).